Grávalos är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de La Rioja och regionen La Rioja, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Grávalos ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Grávalos är huvudsakligen kuperad, men den allra närmaste omgivningen är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Grávalos. Runt Grávalos är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Arnedo,  km nordväst om Grávalos. Omgivningarna runt Grávalos är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i La Rioja, Spanien